Стерилиза́ция (от  «бесплодный»):
 Стерилизация — полное освобождение различных веществ, предметов, пищевых продуктов от живых микроорганизмов.
 Стерилизация — лишение способности к деторождению с сохранением органов, в отличие от кастрации, когда органы, участвующие в размножении, удаляются.
  — принудительное уменьшение Центробанком страны массы безналичных денег в обращении, элемент кредитной политики государства.